Поварово:
 Поварово — село у Череповецькому районі Вологодської області.
 Поварово — селище міського типу (дачне селище) у Солнечногорському районі Московської області.
 Поварово — міське поселення з центром у смт Поварово.
 Поварово I — вузлова залізнична станція Ленінградського напрямку (головного ходу ЖЗ) у Солнечногорському районі Московської області
 Поварово II — залізнична станція Великого кільця МЗ у Солнечногорському районі Московської області
 Поварово III — вузлова залізнична станція Великого кільця МЗ у Солнечногорському районі Московської області
 Поварово — село у Красноградському районі Псковської області, Партизанська волость